Marion Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Marion Historic District (Connecticut), ID-Nr. 88001423
 Marion Historic District (South Carolina), ID-Nr. 73001720
 Marion Historic District (Virginia), ID-Nr. 00000888